Methylen je chemická skupina, kde je atom uhlíku vázán se dvěma atomy vodíku. Existují tři různé možnosti, jak se může vyskytovat:
 skupina −CH2−, například v dichlormethanu (známý též jako methylenchlorid),
 nesprávně pojmenovaná skupina =CH2 (methyliden), například v methylencyklopropenu (3-methylidencykloprop-1-enu),
 molekula :CH2, karben známý též jako methylen. Karben je vysoce reaktivní organická molekula, která obsahuje divalentní atom uhlíku se šesti valenčními elektrony.

Methylenové skupiny v řetězci nebo kruhu přispívají k jeho velikosti a lipofilicitě.

Reference 

Funkční skupiny
Karbeny